Bryukhankov ist die englische Umschrift für den russischen Familiennamen Брюханков.

Bekannte Namensträger:
 Andrei Brjuchankow (* 1991), russischer Profi-Triathklet
 Alexander Brjuchankow (* 1987), russischer Profi-Triathlet

Siehe auch:
 Brjuchankow